Hervé Roullet, né à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le  est un compositeur et écrivain catholique français.

Biographie 
Né le  à Boulogne-Billancourt, Hervé Roullet effectue presque toute sa scolarité au collège privé Sainte-Croix de Neuilly où il chante en tant que soprano dans le chœur des Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, placé sous la direction de Louis Prudhomme. Il est ingénieur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et diplômé de l’Institut d'administration des entreprises de Paris (IAE de Paris Sorbonne). Il a effectué toute sa carrière professionnelle dans les sièges parisiens de différents groupes bancaires, notamment comme inspecteur général ou directeur central. Il est aussi compositeur de musique de piano et de chants liturgiques et écrivain chrétien. Il est membre sociétaire de l'Association des écrivains catholiques de langue française.

Œuvres

Œuvres musicales 
Hervé Roullet a reçu l’enseignement de Henry Mesmin, pianiste et compositeur, disciple de Vincent d’Indy et de Déodat de Séverac. Vers l’an 2000, il commence à composer des œuvres musicales pour piano ou petit chœur mixte. Il se situe dans la lignée du romantisme, avec des particularismes modernes.

L'écrivain et critique musical Jean Cabourg le définit comme un « aquarelliste musical hanté par la grâce » et ajoute : « une musique qui sent bon, comme disait Claude Debussy »

Patrick Tudoret, Grand prix de la Critique littéraire 2009, établit une relation entre les œuvres de Jean Cras et celles de Hervé Roullet : « […] la connivence d'un temps rêvé entre Jean Cras et la contemporaine sensibilité d'un Hervé Roullet s’imposent au toucher sobre et altier de Jean Dubé. Les deux impromptus et les Ames d'enfants avec Xavier Bouchaud, du premier, trouvent de singulières correspondances dans les Croquis champêtres et les Voyages oniriques du second »

Les Pièces pour piano comprennent les Croquis champêtres, les Voyages oniriques, la Couronne de la Vierge et les Feuilles d'album.

Comme leur nom le suggère, les Croquis champêtres sont des scènes de la nature saisies sur le vif qui évoquent des lieux ou des temps choisis en raison de leur particulière beauté ou de leur charme : Soleil levant, Le chemin de l’aube, La mésange, Un jardin parfumé, etc.

L’album des Voyages oniriques est l’expression d’un art musical relativement dépouillé et condensé. Trois pièces seraient qualifiées de marines dans l'art pictural : Au lac imaginaire, Evocation marine, Les caprices du vent. Les autres pièces sont partagées entre le sentiment intérieur, la réflexion, les souvenirs, avec, épisodiquement, l’apparition éphémère de thèmes folkloriques : Réminiscence, Vision fugitive, Cortège éthéré, etc.

La Couronne de la Vierge comprend de courtes pièces introduisant chaque mystère du Rosaire.

Les Feuilles d'album forment un petit recueil de sept pièces.

Les œuvres liturgiques comprennent une soixantaine de chants pour quatre voix mixtes, a cappella, ou avec accompagnement de piano ou orgue. L'ensemble forme un triptyque : les chants pour la messe, les chants mariaux et les autres chants liturgiques. À cela s'ajoute la mise en musique de textes du prophète Daniel  et de l'Apocalypse: Le Témoin Fidèle et Le Cavalier sur un cheval blanc. 

Les textes utilisés trouvent leur source dans la Bible, la liturgie catholique, les écrits des Pères de l'Église ou des saints. 

Parmi les chants liturgiques : Ave Verum Corpus, Tantum ergo, Pater Noster (Notre Père), Âme du Christ, Que ma prière s'élève comme l'encens, etc. 

Parmi les textes afférents à la piété mariale : Ave Maria, Ave Maris Stella, Salve Regina, Ave Regina, Magnificat, Regina Cœli, Sous l'abri de ta miséricorde, Litanies de Lorette, etc.

Œuvres littéraires 
Hervé Roullet est l’auteur de vingt ouvrages à caractère religieux, car il est également diplômé en théologie de l'Institut catholique de Paris. Quinze d'entre eux ont reçu l'Imprimatur de l’archevêché de Paris.

Discographie

Pièces pour piano 
 Scènes marines et champêtres, avec des œuvres de Jean Cras (impromptus, Polyphème et âmes d’enfants), Interprètes : Jean Dubé et Xavier Bouchaud pour le quatre mains.
 Croquis champêtres et voyages oniriques, Jean Martin.
 Feuilles d'album et La Couronne de la Vierge, Marie-Laure Boulanger, piano.

Œuvres liturgiques 
Elles ont été enregistrées en l'Église Saint-Louis-en-l'Île, à Paris, ou en l'Église de la Sainte-Famille du Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis. L'ensemble vocal Via lucis est placé sous la direction de Marie Saadi :
 Œuvres liturgiques, orgue : Jean Galard, 2012.
 Chants liturgiques pour quatre voix mixtes, 2013.
 Concert spirituel : Apocalypse et chants liturgiques, 2020.Le CD contient notamment un récit musical avec tous les textes de l'Apocalypse lus lors du cycle liturgique annuel de l'Église catholique.
 Concert spirituel : Chants à la Vierge Marie, 2020. Le CD contient, entre autres, un récit musical sur les Apparitions mariales de Lourdes.

Œuvres littéraires publiées 
Trois livres concernent les bases de la foi catholique :
 1200 mots chrétiens, éditions le Sarment/éditions du Jubilé, 2010 
 Il est ressuscité, La foi catholique expliquée à tous, Perpignan : Soceval - éditions Artège, 2009.
 La foi catholique avec des mots simples, Éditions Docteur angélique, 2010.

Hervé Roullet est aussi l'auteur des ouvrages suivants :
 Marie Reine de l'Amour, Avignon, Éditions Docteur angélique, 2009.
 Saint Étienne, premier diacre et premier martyr, Coll. « Saints du monde », Paris, éditions Pierre Téqui, 2006. Outre la vie de saint Étienne, cet ouvrage évoque aussi l'architecture, les vitraux et la statuaire de l'Église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, ainsi que les reliques et la châsse de Sainte Geneviève, patronne de Paris.
 La renaissance du catéchuménat dans la France contemporaine et à "l'âge d'or" des Pères de l'Église, Paris, éditions Pierre Téqui, 2006. L'ouvrage donne des informations documentées sur les pratiques baptismales et catéchuménales de l'Église vers les années 400.
 Être laïc et se former dans l'Église d'aujourd'hui, Bordeaux, Ed. D.F.R, 2010.
 L'Amour. Le secret des chrétiens, Paris, éditions Salvator, 2012. Partant de Catherine de Sienne et Jeanne d’Arc, le livre apporte des éléments sur la pensée de François de Sales et sa famille spirituelle : Jeanne de Chantal, Marguerite-Marie Alacoque, Thérèse Chappuis, Jean Bosco, Louis Brisson, Léonie Aviat, Jean-Édouard Lamy et Gemma Galgani.
 L'amour et le mal, Paris, L'Œuvre (maison d'édition), 2012. L'ouvrage aborde notamment la question du mal, les persécutions contemporaines, l'Antéchrist, le Jour du jugement, l'enfer, la Cité céleste.
 Bakhita, l'esclave devenue sainte, Paris, Éditions de l'Emmanuel, 2015. Le livre raconte la vie de Joséphine Bakhita, esclave soudanaise enlevée à l’âge de neuf ans et vendue plusieurs fois. Le livre a été traduit en espagnol (RIALP) et en tchèque (Paulinky).
 Sainte Thérèse-Marguerite Redi, Une spiritualité du Cœur de Jésus, Paris, éditions Pierre Téqui, 2017. Première biographie en français d'Anna Maria Redi. Née en 1747, et devenue carmélite à Florence, elle incarne un trait d'union spirituel entre Thérèse de Lisieux et Marguerite-Marie Alacoque. Elle est décédée à 23 ans, en 1770, et a été canonisée en 1934.
 Les sept demeures de Marie : Nazareth, Jérusalem, Éphèse, Lorette..., Paris, Hervé Roullet, AVM Diffusion, 2018. Ce livre est une sorte de biographie de Marie (mère de Jésus), en la suivant dans ses demeures : chez ses parents Anne (mère de Marie) et Joachim (père de Marie), avec informations sur Yves Nicolazic et la Basilique Sainte-Anne d'Auray, à Nazareth chez Joseph lors de l'Annonciation, à Jérusalem lors de la Passion du Christ, à Éphèse dans la Maison de la Vierge Marie, à la Sainte Maison de Lorette, en tant que Maison d'or des Litanies de Lorette et enfin au Palais du Roi des Cieux (Assomption de Marie ou Dormition).
 Chrétiens et musulmans. Marie, porte de l'unité, préface de l'abbé Fabrice Loiseau. Le livre étudie quelques différences de fond entre le christianisme et l'islam, et ouvre des perspectives nouvelles, à partir des privilèges de la mère de Jésus, Avignon, Éditions Docteur angélique, 2018.
 Sainte Mâtie, Paris, AVM Diffusion, . Ce livre est la première biographie complète de Sainte Mâtie patronne du diocèse de Troyes. L'ouvrage développe les aspects historiques, artistiques et hagiographiques.
 Les martyrs d'Otrante, Paris, AVM Diffusion, . Cet ouvrage est la première relation complète en langue française des évènements relatifs au sac d'Otrante par les Ottomans en 1480, puis à la reprise de la ville en 1481. Il relate aussi le processus ayant conduit à la canonisation collective des  par François (pape) le .
 Joséphine Bakhita. De l'esclavage à la sainteté, Paris, Le Livre Ouvert, Coll. « Paroles de vie », 2019. Petite biographie de Joséphine Bakhita, avec un choix de ses paroles.
 Gemma Galgani, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . Biographie de sainte Gemma Galgani, 1878-1903.
 Les esprits célestes, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . Livre concernant la Hiérarchie céleste.
 Lazare et ses sœurs Marthe et Marie, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . La Tradition et les traditions concernant Lazare de Béthanie, ressuscité par Jésus-Christ et ses deux sœurs Marthe de Béthanie et Marie de Magdala. L'ouvrage aborde aussi les traditions de leur présence en Provence.
 Joseph de Cupertino, illettré, thaumaturge et théologien, le saint qui s'envole devant le pape, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . Biographie, maximes, lettres, cantiques et poésies.
 L'apparition de la Vierge Marie à La Salette. Marie réconciliatrice. Les vies de Mélanie Calvat et Maximin Giraud. Actualité des secrets, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . 
 Les chrétiennes martyres, depuis le début du christianisme, Paris, Roullet Hervé, AVM Diffusion, . L'ouvrage évoque près de 1000 martyres, la plupart béatifiées ou canonisées par l'Eglise, en respectant la chronologie et les origines géographiques. C'est aussi une sorte de dictionnaire de nombreux prénoms féminins.

Notes et références

Liens externes 
 
 Hervé Roullet, International Music Score Library Project

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1947
Écrivain catholique français